«Развод» () — американская романтическая комедия, снятая режиссёром Джеймсом Айвори в 2003 году. Экранизация одноименного бестселлера Дайан Джонсон.

Сюжет 

Теглайн фильма: .

Американка Изабель Уокер получает известие, что её беременной сестре Роксанне, живущей в Париже, изменяет муж Шарль-Анри, и спешит к ней на помощь. Однако вместо того, чтобы помогать сохранить брак, легкомысленная и романтичная Изабель сама заводит роман с женатым мужчиной, который к тому же оказывается дядей Шарля-Анри. Одновременно сёстры пытаются установить ценность картины, которая хранится в доме Роксанны и которую они могут потерять из-за развода.

В ролях

Съёмки 

Фильм снимали в Париже, в том числе на Эйфелевой башне и в Лувре. В финальных титрах звучит песня Сержа Гинзбура «L’Anamour» в исполнении Джейн Биркин. Изначально планировалось, что главные роли в фильме сыграют Вайнона Райдер и Натали Портман, однако обе актрисы выбыли из проекта ещё до начала съёмок. В фильме можно увидеть картину французского художника XVIII века Клода Жозефа Верне «Вход в Палермский порт при лунном свете», которая находится в коллекции Лувра. В одной из эпизодических ролей в фильме появился британский актёр и писатель Стивен Фрай.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2003 года
Фильмы США 2003 года
Экранизации романов США
Фильмы по сценариям Джеймса Айвори
Фильмы Merchant Ivory Productions